16-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2009 проводился с 27 июля по 1 августа 2009 года в двух дивизионах: турнир дивизиона A — в городе Валенсия (Испания), турнир дивизиона B — в городе  (входит в муниципалитет Антверпен, Бельгия). В чемпионате приняла участие 21 команда (10 команд в дивизионе A, 11 команд в дивизионе B).

В Испании и городе Валенсия женский чемпионат Европы проводился впервые; в Бельгии и муниципалитете Антверпен женский чемпионат Европы проводился в 4-й раз.

Чемпионом Европы (в 7-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победив в финале сборную Великобритании. Третье место заняла сборная Чехии.

Впервые в женском чемпионате Европы участвовала сборная Польши.

Формат соревнований 
Команды по результатам предыдущего чемпионата были разбиты на два дивизиона — A (10 команд) и B (11 команд). Чемпионом становилась команда, победившая в дивизионе A. Команды, занявшие два последних места в дивизионе A, на следующем чемпионате переходили в дивизион B; две лучшие команды дивизиона B на следующем чемпионате переходили в дивизион A. 

В дивизионе A сначала команды на групповом этапе в двух группах по 5 команд играют по круговой системе в один круг; шесть лучших команд (три из каждой группы) выходят в классификацию за 1—6 места в дивизионе (розыгрыш по круговой системе в один круг), из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа; четыре худшие команды (по две из каждой группы) на групповом этапе выходят в классификацию за 7—10 места в дивизионе (розыгрыш по круговой системе в один круг).

Дивизион А

Групповой этап 

Группа AA

Группа AB

 Проходят в классификацию за 1—6 места дивизиона A
 Проходят в классификацию за 7—10 места дивизиона A

Классификация за 7—10 места

Классификация за 1—6 места 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Дивизион B 
Данные о деталях турнира дивизиона B в источниках пока не найдены, известно только итоговое распределение мест.

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате переходят в дивизион A
 На следующем чемпионате переходят в дивизион B

Примечания 

2009 год в софтболе
2009
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Испании
Международные спортивные соревнования в Валенсии
Чемпионаты Европы в Испании
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Чемпионаты Европы в Бельгии
Софтбол
Июль 2009 года
Август 2009 года